Битва при Мардж-Уюне (или Битва при Мердж-Аюне) состоялась 10 июня 1179 года близ Мердж-Аюна между Салах ад-Дином и силами Иерусалимского королевства. Армия крестоносцев была разбита, король Балдуин IV Иерусалимский едва избежал плена.

Предыстория 
В 1177 году армия Салах ад-Дина вторглась в Иерусалимское королевство из Египта. В том же году король Балдуин IV Иерусалимский неожиданно разбил сарацинов в битве при Монжизаре.

В 1179 году Салах ад-Дин вновь вторгся в государства крестоносцев со стороны Дамаска. Он расположил свою армию в Баниасе и послал диверсионные силы грабить деревни в окрестностях Сидона. Фермеры и горожане, обездоленные в результате нападения сарацин, были более не в состоянии платить арендную плату франкским феодалам. Продолжение набегов серьёзно ослабляло государства крестоносцев.

В ответ Балдуин IV Иерусалимский перевел свою армию в Тверию на берегу Галилейского моря. Оттуда он отправился на северо-запад к крепости Цфат. По пути он вышел к замку Торон в 13 км к юго-востоку от Тира. Дальше король отправился вместе с тамплиерами во главе с Одо де Сент-Аманом и войсками из графства Триполи во главе с графом Раймундом III.

Битва 

С холмов у побережья крестоносцы увидели палатки Салах ад-Дина. Балдуин IV Иерусалимский и его телохранители решили спуститься на равнину и немедленно вступить в бой. Поскольку франкская армия начала движение вниз, к берегу, конные войска вскоре перегнали пехотинцев. После задержки на несколько часов армия крестоносцев вновь объединилась и легко разгромила диверсионные отряды сарацинов, возвращавшиеся из набегов.

Полагая, что битва выиграна, франки потеряли бдительность. Рыцари Раймунда III и тамплиеры поднялись на возвышенность между Мердж-Аюном и рекой Литани. Пехота же отдыхала после дневного марша.

Неожиданно основная армия Салах ад-Дина атаковали неподготовленных крестоносцев, полностью их разгромив. Одо де Сент-Аман был пленен в сражении. Балдуин IV Иерусалимский едва избежал плена. Будучи не в состоянии сесть на коня из-за болезни, он был спасен одним из телохранителей, выведшим его в безопасное место сквозь толпу сражавшихся воинов. Выжившие франки бежали в укрытие в замок Бофор (Калаат аш-Шакиф Арнун) в 5 км к юго-западу от поля боя.

Последствия 
Салах ад-Дин немедленно воспользовался своей победой, уничтожив недавно построенный замок Ле Шастейе в битве у брода Иакова. В первые годы после битвы при Мердж-Аюн франкские лидеры были более осторожными, и в ближайшие две кампании, в битве у замка Бельвуар и битве при Аль-Фуле, занимали строго оборонительные позиции.

Примечания

См. также 
 Крестовые походы

Сражения Крестовых походов
Сражения XII века
1179 год
Сражения 1179 года
Сражения Иерусалимского королевства